Le vocable d'université de Berlin s'applique à plusieurs établissements d'enseignement supérieur situés à Berlin, la capitale de l'Allemagne :
 l'université Humboldt (Humboldt-Universität zu Berlin, HU Berlin), fondée en 1809 ;
 l'université libre (Freie Universität Berlin), fondée en 1948 ;
 l'université technique (Technische Universität Berlin, TUB), fondée en 1879 ;
 l'université des arts (Universität der Künste Berlin, UdK), fondée en 1696 ;
 l'université des sciences appliquées pour l'ingénierie et l'économie (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft).

Université de Berlin